Pointe-Noire es el nombre de diversos lugares:

Pointe-Noire es la segunda ciudad más grande y el centro comercial principal de la República del Congo.
Pointe-Noire es una comuna de Francia, del distrito de Basse-Terre en el departamento de Guadalupe (en francés Guadeloupe) y région de Guadalupe.